Tore Nyberg kan syfta på:

* Tore Nyberg (1911–1993), svensk konstnär
 Tore Nyberg (1931-2018), svensk historiker, verksam i Danmark